Le harnois est l'armure du chevalier par excellence. Le mot est aussi un nom propre.

Patronyme 

 Béatrice Harnois (1955-), actrice française.
 Charles Harnois, dit Mousqueton (vers 1779-1799), chouan de la Mayenne durant la Révolution française.
 Elisabeth Harnois (1979-), actrice américaine.
 Jessica Harnois (1979-), sommelière, entrepreneure et conférencière québécoise.
 Marlène Harnois (1986-), médaillée olympique de teakwondo et philanthrope française.